Голямата награда на Мексико е кръг от календара на световния шампионат на ФИА – Формула 1. Стартовете се провеждат на пистата „Ерманос Родригес“, Мексико сити, Мексико.

За първи път се провежда през 1962 г. като нешампионатно състезание. Вече като шампионатно състезание е в календара на Формула 1 от 1963 до 1970 г. и от 1986 до 1992 година.

От 1992 година в Мексико не са се провеждали стартове от Формула 1.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите